Kolbe kan henvise til flere emner:

 Kolbe – en glasbeholder
 Geværkolbe – en del af et gevær